Hiob (imię)
 Job (Francja)
 Ricardo Job Estêvão – angolski piłkarz
 Job, czyli ostatnia szara komórka (film)